Лясково (болг. Лясково) — название населённых пунктов.

Болгария 
 Лясково — село в Бургасской области.
 Лясково — село в Добричской области.
 Лясково — село в Кырджалийской области.
 Лясково — село в Пловдивской области.
 Лясково —  село в Смолянской области.
 Лясково — село в Старозагорской области.

Россия 
 Лясково — деревня в Калининском районе Тверской области.